Луги — гідроксиди лужних і лужноземельних металів, а також амонію
 Луги — мн. від луг, лук (мн. — луки)

Села:
 Луги — Вінницька область, Гайсинський район
 Луги — Закарпатська область, Рахівський район
 Луги — Івано-Франківська область, Рожнятівський район

 Луги — колишня назва села Марківці Тисменицького району Івано-Франківської області
Заказник:
 Луги — лісовий заказник, Чернігівська область

Село:
 Луги — , Браславський район

Див. також 
 Луг